Por Matías Ovalle puede referirse a:

 Matías Ovalle Errázuriz, político chileno.
 Matías Ovalle (guionista), guionista y productor chileno.